Каугури могут быть:

 Каугури — часть города Юрмала
 Каугури — населенный пункт в Каугурской волости

См. также 
 Каугурское восстание (фильм)
 Каугурское восстание